Crossover é o terceiro álbum de estúdio da banda Texana, D.R.I. lançado em 1987.

Com o nome deste álbum, as revistas músicais começariam a rotular as bandas que misturavam Thrash Metal/Hardcore Punk. Com esse álbum tiveram maior destaque na mídia, fazendo várias turnês.

Faixas 
 "The Five Year Plan" - 4:03
 "Tear It Down" - 3:38
 "A Coffin" - 0:58
 "Probation" - 4:05
 "I.D.K.Y." - 1:28
 "Decisions" - 5:02
 "Fade Out" - 0:26
 "Hooked" - 2:44
 "Go Die!" - 3:42
 "Redline" - 3:06
 "No Religion" - 2:59
 "Fun And Games" - 2:13
 "Oblivion" - 4:54

Participações 
 Kurt Brecht - vocal
 Spike Cassidy - guitarra e produção
 Josh Pappé - baixo
 Felix Griffin - bateria
 Bill Metroyer - engenheiro de som e produção
 Gary Denton - Engenheiro assistente
 Ken Paulakovich - Engenheiro assistente

Álbuns de D.R.I.
Álbuns de 1987
Álbuns de thrash metal
Álbuns de crossover thrash